Нелли Витольдовна Кострова (1 января 1935 год, село Берёзовка, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область, Белорусская ССР — 27 ноября 2009 года, Гомель, Белоруссия) — токарь завода «Гомсельмаш» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Гомель, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1971). Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Биография 
Родилась в 1935 году в крестьянской семье в селе Берёзовка Буда-Кошелёвского района. Окончила среднюю школу в родном селе. С 1955 года — ученица-станочница, токарь-фрезеровщик на Гомельского заводе сельскохозяйственного машиностроения. С 1956 года принимала участие в освоении производства нового силосоуборочного комбайна СК 2,6. Неоднократно занимала передовые места заводском социалистическом соревновании. За выдающиеся трудовые достижения в годы Семилетки (1959—1965) была награждена Орденом «Знак Почёта». В 1966 году вступила в КПСС.

Досрочно выполнила личные социалистические обязательства и плановые производственные задания Восьмой пятилетки (1965—1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР (неопубликованным) от 5 апреля 1971 года «за особые заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и достижение высоких производственных показателей» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва (1966—1970).

С 1972 года — инженер-технолог. В 1974 году окончила Белорусский политехнический институт.

Проработала на заводе до выхода на пенсию в 1990 году.

Проживала в Гомеле, где скончалась в ноябре 2009 года. Похоронена на кладбище «Южное-2» в посёлке Цагельня Гомельского района.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта» (05.08.1966)

Примечания

Литература 
 Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 5. Мінск, 1972.
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. Т. 5. Минск, 1982.
 Депутаты Верховного совета СССР. Седьмой созыв. — М., 1966
 Памяць: Буда-Кашалёўскі раён. У 2 кн. Гіст.-дакум. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі. Кн. 2.-Мн, 2002
 Памяць: гіст.-дакум. хроніка Гомеля. У 2 кн. Кн. 2-я. — Мн.: БЕЛТА, 1999.
 Регионы Беларуси: Энциклопедия. В 7 т. Т. 3. Гомельская область. В 2 кн. Кн. 1. — Минск, 2013.

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва